Gönczi Ferenc (1861–1948) néprajzkutató
Gönczi Ferenc (1931–1957) '56-os forradalmár, a forradalmat követő megtorlás mártírja
Gönczi Ferenc (1935–2009) sportlövő, edző, olimpikon
Gönczi Ferenc (1945) mezőgazdasági vállalkozó